Edi Rama je albanski političar, umetnik, pisac i košarkaš, lider Socijalističke partije Albanije (od 2005), bivši gradonačelnik Tirane, te aktuelni premijer Republike Albanije (od 2013).

Karijera 
Bio je predsednik Albanske asocijacije gradonačelnika i ministar kulture u Vladi Albanije. Poznat je po svojim projektima uklanjanja kioska, proširivanja ulica koje je po njegovom ovlašćenju vršeno preko zemljišta u privatnom posedu kao i uklanjanja nelegalno podignutih objekata sa javnih površina, obala rečice Lana i javnih parkova.

Ocene njegovih aktivnosti 
Tokom 2004. godine dobio je nagradu Svetski gradonačelnik, a 2005. je uvršten na Tajmovu listu evropskih heroja 

Svetsku slavu Rami su doneli projekti uređenja Tirane među kojima su posebno poznati projekti grada vedrih boja u okviru kojeg je izvršeno bojenje fasada starih zgrada raznobojnim pastelnim vedrim bojama i čišćenje obale rečice Lane koja protiče kroz Tiranu.

Reference

Spoljašnje veze 

 Zvanični sajt Edija Rame tokom kampanje za gradonačelnika
 Službeni sajt Tirane 
 Rezultati izbora za najboljeg gradonačelnika u svetu 2004 - Edi Rama wins the 2004 World Mayor Award
Članci u stranim medijima o Edi Rami (na engleskom)
 Gardijan - Regeneration man
 BBC - The mayor transforming Tirana
 You’ve got to tear this old building down

Рођени 1964.
Албански политичари
Албански књижевници
Премијери Албаније
Тиранци
Градоначелници